Huhtaluoto kan syfta på följande platser:

Finland 

 Huhtaluoto (ö i Norra Satakunta), 
 Huhtaluoto (ö i Björneborg), Satakunta, 

Robotskapade Finlandförgreningar